Сясьская верфь — название может относиться к одной из двух верфей на Ладожском озере:

 Сясьская верфь (1702) — существовала с 1702 по 1706 годы
 Сясьская верфь (1942) — существовала с 1942 по 1945 годы